Le recours en grâce est une notion juridique.
 Recours en grâce est un film réalisé par László Benedek sorti en 1960.